Чемпионат Таджикистана по футболу 2003 () — 12-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2003 на сайте rsssf.com 

2003
Таджикистан
2003 год в Таджикистане